Kehrwiederturm ist

 der letzte erhaltene Turm der Stadtbefestigung von Hildesheim, siehe Kehrwiederturm (Hildesheim)
 der Rest einer Burg zwischen Peine und Salzgitter, siehe Burg Steinbrück